Села:
 Стара Буда — Житомирська область, Житомирський район
 Стара Буда — Київська область, Бородянський район
 Стара Буда — Черкаська область, Звенигородський район